Байтерек — многозначный термин:

Населенные пункты 
 Байтерек (быв. Подлесное) — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Байтерек (быв. Казсельхозтехника) — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Байтерек (быв. Новоалексеевка) — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Байтерек (быв. Октябрь) — село в Жамбылском районе Жамбылской области.
 Байтерек (быв. Октябрь) — село в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Байтерек (быв. Рисполе) — село в Кордайском районе Жамбылской области.
 Байтерек (быв. Элитное) — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Байтерек (быв. Фурмановка) — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Байтерек (быв. Жданово) — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
Байтерек (до 2018 г. — Манкент) — село в Сайрамском районе Туркестанской области.
 Байтерек (быв. Кызылту) — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.
 Байтерек — посёлок в Узбекистане.

Прочее 
 Байтерек — мировое дерево в мировоззрении древних тюрков.
 «Байтерек» — республиканский общественно-политический журнал Казахстана.
 «Байтерек» — монумент, одна из достопримечательностей Астаны.
 «Байтерек» — космический ракетный комплекс, проект Казахстана и России.
 «Байтерек» — национальный холдинг компаний Казахстана.
 «Байтерек» — существовавший в 2012—2016 годах казахстанский футбольный клуб из Астаны.